Scottish Masters 1996 (также известен как Regal Scottish Masters 1996 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 24 по 29 сентября 1996 года в Мазервелле (Шотландия). Победителем турнира стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:6.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Ронни О'Салливан 5:3 Даррен Морган  
 Марк Уильямс 5:2 Найджел Бонд  
 Кен Доэрти 5:2 Джимми Уайт  
 Алан Макманус 5:2 Стив Дэвис

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1996 год в снукере
Scottish Masters